Gebühr steht für:
 eine Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung, siehe Gebühr
 eine Geldleistung im privatwirtschaftlichen Bereich, siehe Entgelt

Personen:
 Hilde Gebühr (1910–1945), deutsche Schauspielerin
 Michael Gebühr (1942–2021), deutscher Prähistoriker
 Otto Gebühr (1877–1954), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Einstellgebühr
 Luftsicherheitsgebühr
 Schutzgebühr (nicht kostendeckende Gebühr für einen Kaufgegenstand)
 Vera Gebuhr (1916–2014), dänische Schauspielerin